Hull kan syfta på:

 Hull (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Kanada 

Hull, Québec – en ort i Québecprovinsen i Kanada

Kiribati 

 Orona Island, atoll, Phoenixöarna,

Storbritannien 

 Kingston upon Hull, grevskapshuvudort, England, City of Kingston upon Hull, 
 River Hull – ett vattendrag i England
 Kingston upon Hull (distrikt) – ett distrikt i East Riding of Yorkshire, England

USA 

 Hull, Georgia, Madison County, ort, 
 Hull, Illinois, Pike County, ort, 
 Hull, Texas, Liberty County, ort,  
 Hull, Iowa, Sioux County, ort,  
 Hull, Massachusetts, Plymouth County, ort, 
 Hull, West Virginia – en ort 

Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar